Antsampandrano – comune del distretto di Ambatolampy, Madagascar
 Antsampandrano – comune del distretto di Antanifotsy, Madagascar